Ludolph – variante del nome proprio di persona Ludolfo
10438 Ludolph – asteroide della fascia principale